Mutuo
 Mutuo
 Banco del Mutuo Soccorso
 Mutuo Soccorso
 Accordo di mutuo riconoscimento
 Mutuo insegnamento

Pagine correlate 

 Mutua